Sedgefield ist der Name mehrerer 

Orte im Vereinigten Königreich:
 Sedgefield (County Durham)
 Sedgefield (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Borough of Sedgefield, England

in Südafrika:
 Sedgefield (Westkap)

in den Vereinigten Staaten:
 Sedgefield (Alabama)
 Sedgefield (North Carolina)
 Sedgefield (Virginia)